Barão de Nova Sintra (Nova Cintra em grafia antiga)
 Morro da Nova Cintra, bairro da cidade brasileira de Santos
 Nova Cintra (Belo Horizonte), bairro da Região Oeste da cidade brasileira de Belo Horizonte
 Nova Cintra (São Tomé), aldeia de São Tomé e Príncipe
 Vila Progresso (Santos), antes chamada Nova Cintra, bairro localizado em área de morro, sendo considerada o ponto mais alto de Santos

Desambiguações de topônimos